Завертайло — фамилия. Известные носители:

 Завертайло, Иван Прохорович — рабочий-стахановец, проходчик Высокогорского рудника, инициатор движения «тысячников».
 Завертайло, Николай Александрович — российский художник.